Змагання з тенісу в одиночному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2000 тривали з 19 по 27 вересня в Тенісному центрі NSW в Сіднеї (Австралія). Змагалися 64 гравчині з 33-х країн. Кожна країна мала право заявити на турнір щонайбільше трьох гравчинь.

Американка Ліндсі Девенпорт була чинною олімпійською чемпіонкою, здобувши золоту медаль на Олімпіаді 1996. Цього разу вона мусила знятись у другому колі через травму. Олімпійською чемпіонкою стала інша американка Вінус Вільямс, перемігши у фіналі росіянку Олену Дементьєву з рахунком 6–2, 6–4. Бронзову медаль здобула американка Моніка Селеш, перемігши в матчі за 3-тє місце австралійку Єлену Докич з рахунком 6–1, 6–4. Перемога Вільямс стала третьою поспіль золотою медаллю США в жіночому одиночному розряді (Дженніфер Капріаті, Девенпорт і Вільямс).

Формат змагань 

Змагання проходили за нокаут системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали до двох виграних сетів.

Розклад 

Години вказано за австралійським східним стандартним часом (UTC+10)

Сіяні гравчині

Учасниці

Сітка 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Квота ITF

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Drawsheet from the ITF Olympic site

одиночний розряд (жінки)
2000 у жіночому тенісі